Берлин еПри 2015, официално известно като DHL Берлин еПри 2015 е първото еПри на Германия и осми кръг в дебютния сезон 2014/2015 на Формула Е. Провежда се на 23 май 2015 г. на пистата Летище Темпелхоф, намираща се на нефункциониращото от 2008 г. едноименно летище в Берлин. На първо място финишира Лукас ди Граси, но впоследствие се оказва, че болидът му е бил с модифицирано предно крило и бразилецът е дисквалифициран. Така на призовите три места се нареждат Жером Д'Амброзио, Себастиен Буеми и Лоик Дювал.

Преди състезателния ден 
В календара състезанието е планирано да се състои на 30 май, но след включването в него на кръг в Москва на 6 юни, то е преместено с една седмица напред.

След надпреварата в Монако водач при пилотите е Лукас ди Граси с преднина от четири точки пред Нелсиньо Пикет и десет пред Себастиен Буеми. При отборите лидер е е.дамс-Рено с преднина от 45 точки пред Ауди Спорт АБТ и 66 пред Върджин Рейсинг.

И в този старт няма промени при пилотите в сравнение с предишния кръг в Монако и по този начин същите пилоти застават на старта в четвърто поредно състезание.

С най-много гласове в гласуването на феновете за FanBoost са Пикет, Буеми и Шарл Пик.

Свободни тренировки, квалификация и наказания 
Най-бързо време в първата свободна тренировка дава Себастиен Буеми (1:23.158) пред Ник Хайдфелд и Хайме Алгерсуари. Тренировката е прекъсната на два пъти заради паднали на пистата части от предпазните огради. Най-бърз във втората тренировка е Лукас ди Граси (1:22.032), следван от Никола Прост и Жером Д'Амброзио.

Още в началото на квалификацията Ярно Трули слиза под 1:22 минути и до края никой не успява да подобри времето му от 1:21.547, като най-близо до него се доближават Лукас ди Граси (1:21.623) и Себастиен Буеми (1:21.685).

Състезание 

На старта Трули успява да запази първата си позиция, но още при спирането за третия завой допуска грешка, от която се възползва ди Граси. Стартиралият от пета позиция Даниел Абт се завърта на същия завой и пада до последното място. Докато в челото ди Граси увеличава преднината си до седем секунди в петата обиколка, зад него настъпват значителни размествания. По средата на втората обиколка Пикет вече е наваксал четири места и е девети, Прост пада до седма позиция, след като Д'Амброзио и Витантонио Лиуци го изпреварват. Ярно Трули има проблем разхода на енергия и се налага да нали темпото си като по този начин губи позиции – в деветата обиколка е на девета позиция, а в дванадесетата – вече 13-и. Прост също изпитва затруднения и изпада извън зоната на точките.

Преди първите пилоти да влязат в бокса за смяна на болида, ди Граси води със значителна преднина пред Буеми, Д'Амброзио, Хайдфелд, Лиуци, Дювал, Пикет, Саразен, Верн и Бърд. След смяната ди Граси остава на десет секунди пред направилия бързо спиране Д'Амброзио, Буеми, Хайдфелд, Дювал, Саразен, да Коща, Пикет, Верн и Бърд. Оказва се обаче, че пилотите на Амлин Агури да Коща и Салвадор Дуран са сменили болидите си по-бързо от минимално допустимите 63 секунди и са наказани с преминаване през бокса, като по този начин да Коща пада до 12-ото, а Дуран – до последното място. Бруно Сена получава същото наказание заради превишена скорост в бокса. До края на състезанието Пикет печели две места, а Хайдфелд губи две. Трули има проблеми с разхода на енергия и на втория болид и отпада две обиколки преди финала, но тъй като покрива повече от 90% от състазателната дистанция той е включен в класирането – по този начин надпреварата в Берлин е първата в историята на Формула Е, в която всички стартирали влизат в класирането.

Това обаче се променя след дисквалифицията на завършилия на първо място ди Граси заради открити след състезанието модификации на предното крило – в оптекателите са вградени усилващи метални пластини, шест от осемте дупки в крилото са запечатани, а в две са намерени пружинни втулки. От отбора на ди Граси обясняват, че промените са резултат на ремонтни дейности по повреденото крило и не дават предимство по време на състезанието, но наказание все пак е наложено. По този начин ди Граси губи лидерската си позиция в генералното класиране при пилотите и остава на трето място след Пикет и Буеми. Карун Чандок е наказан с добавяне на 28 секунди към времето му заради превишаване на енергийния лимит.

Резултати

Квалификация

Състезание 

Бележки:
  – Две точки за най-бърза обиколка.
  – Три точки за първо място в квалификациите.
  – Карун Чандок е наказан с 28 секунди заради превишаване на енергийния лимит.
  – Лукас ди Граси е дисквалифициран заради нередовно предно крило.

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 

ЕПри на Берлин
Формула Е 2014/2015